Strohmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Strohmeyer (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Anette Strohmeyer (* 1975), deutsche Autorin
 Arn Strohmeyer (* 1942), deutscher Journalist und Autor
 Arno Strohmeyer (* 1963), österreichischer Historiker und Fechter
 Ernst Heinrich Georg Strohmeyer (1869–1940), Kieler Stadtturnwart und Verwaltungsdirektor
 Fritz Strohmeyer (1869–1957), deutscher Romanist und Grammatiker
 Georg Strohmeyer (1928–2020), deutscher Internist und Gastroenterologe
 John Strohmeyer (1923–2010), US-amerikanischer Journalist und Pulitzer-Preisträger
 Otto Heinrich Strohmeyer (1895–1967), deutscher Architekt, Bildhauer, Grafiker, Maler, Musiker und Autor
 Samuel Strohmeyer (vor 1636– nach 1657), deutscher Hofmusiker und Instrumentenbauer
 Willibald Strohmeyer (1877–1945), deutscher Geistlicher und NS-Opfer

Siehe auch:

 Strohmaier
 Strohmayer
 Stromeyer
 Stromayr